2 miejscowości w Polsce:
 Łukaszów – wieś w województwie dolnośląskim, w pow.złotoryjskim, w gminie Zagrodno
 Łukaszów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Radzanów